Britof (Kanal ob Soči), plaats in Slovenië, gemeente Kanal ob Soči
 Britof (Kranj), plaats in Slovenië, gemeente Kranj